Nanuque kan syfta på följande platser:

Brasilien 

 Nanuque (ort), Minas Gerais, 
 Nanuque (kommun), Minas Gerais, 

Robotskapade Brasilienförgreningar